Trichosphaeriaceae är en familj av svampar. Trichosphaeriaceae ingår i ordningen Trichosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichosphaeriaceae